Lamellariidae är en familj av snäckor. Enligt Catalogue of Life ingår Lamellariidae i ordningen Neotaenioglossa, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Mesogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lamellariidae 21 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Lamellariidae